Iglesia de la Virgen del Espino (o cualquiera de sus variantes, como Iglesia de Nuestra Señora del Espino) es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del Espino.

 Iglesia de Nuestra Señora del Espino, iglesia católica en la ciudad de Soria;
 Iglesia de Nuestra Señora del Espino, iglesia católica en la ciudad de Madrid;
 Ermita de Nuestra Señora del Espino, ermita católica en la localidad de Chauchina;
 Iglesia de Nuestra Señora del Espino, ermita católica en la localidad de Hoyos del Espino.